Buchenauer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Buchenauer (* 1940), deutscher Agrarwissenschaftler und Phytopathologe
 Liselotte Buchenauer (1922–2003), österreichische Alpinistin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Buchenauerhof, Hofgut in Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Buchenau